Honorius kan syfta på:

 Honorius (kejsare) (384–423), västromersk kejsare
 Honorius I (–638), påve från den 27 oktober 625 till sin död
 Honorius II (–1130), påve från 21 december 1124 till sin död 
 Honorius II (motpåve) (1010–1072), motpåve från den 28 oktober 1061 till 31 maj 1064
 Honorius III (1148–1227),  påve från den 18 juli 1216 till sin död
 Honorius IV (1210–1287), påve från den 2 april 1285 till sin död
 Honorius av Autun (1080–1154), kristen teolog och författare
 Honorius av Canterbury (–653), ärkebiskop i Canterbury